Корчі́вка —  село в Україні, у Червоноградському районі Львівської області. Населення становить 75 осіб.

Посилання 
 Погода в селі Корчівка

Населені пункти Лопатинської селищної громади
Населені пункти Червоноградського району
Села Червоноградського району
Села Львівської області